ZVR steht für:
 Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft, juristische Fachzeitschrift
 Zeitschrift für Verkehrsrecht, österreichische Fachzeitschrift des Verkehrs-, insbesondere des Straßenverkehrsrechts, Schadenersatzrechts und Reiserechts
 Zentrales Vereinsregister, österreichisches Register
 Zentrales Vorsorgeregister 
 Zugverformungsrest, siehe Druckverformungsrest
 Zwangsversteigerungsrecht
 Zwangsvollstreckungsrecht
 Hannover Hauptbahnhof (IATA-Code)

Abkürzung